Ніколаєвськ — місто у Волгоградській області.
 Ніколаєвськ — назва міста Пугачов до 1918 року, Саратовська область.
 Ніколаєвськ — назва міста Ніколаєвськ-на-Амурі до 1924 року, Хабаровський край.
 Ніколаєвськ — назва міста Костанай в 1893—1895 роках, Казахстан.
 Ніколаєвськ — поселення старообрядців на Алясці, США.
 Ніколаєвськ — колишня назва селища Ніколаєвський у Пермському краї.

Складова частина назви 
 Ново-Ніколаєвськ — назва міста Новосибірська до 1925 року.

Див. також 
 Ніколаєв
 Ніколаєвка
 Ніколаєвський
 Ніколаєвська
 Ніколаєвське
 Ніколаєво
 Николаєво (значення)